Siegmund – variante tedesca del nome proprio di persona italiano Sigismondo
Gerd Siegmund – saltatore con gli sci tedesco